Васи́лий Ва́син:
 Васин, Василий Владимирович (род. 1972) — вокалист и гитарист группы «Кирпичи».
 Васин, Василий Иванович (1923—1949) — капитан, Герой Советского Союза.